— японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Японии по дзюдо.

Биография 
Родился в посёлке Корё в 1949 году в семье с традициями дзюдо. Его отец был создателем местного додзё, брат также был тренером и тренировал, в частности олимпийского чемпиона Синдзи Хосокаву. Племянником Тоёкадзу Номуры является Тадахиро Номура, трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо. В ходе тренировок Тоёкадзу Номура отточил бросок через спину с захватом руки на плечо (иппон сэои-нагэ) и бросок через голову с упором стопы в живот (томоэ-нагэ)

Обучался в университете Тэнри, затем работал в компании Hakuhodo. Несмотря на то, что на чемпионатах мира Тоёкадзу Номура оставался лишь вторым, по итогам чемпионата Японии был отобран для участия в Летних Олимпийских играх 1972 года. В его категории боролись 28 дзюдоистов.

Борец, победивший во всех схватках группы выходил в полуфинал, где встречался с борцом из другой группы, вышедшим в полуфинал по результатам «утешительных» схваток. В «утешительных» схватках встречались те борцы, которые проиграли победителю группы: так, проигравший борец «Б» в первой схватке борцу «А», во второй схватке (при условии, что борец «А» свою вторую схватку выиграл) боролся с проигравшим борцу «А», и если выигрывал, то продолжал участвовать в турнире до тех пор, пока борец «А» не проигрывал, и если борец «А» выходил в полуфинал, то борец «Б» также выходил в полуфинал. Таким образом, исключалась возможность того, что в первых схватках выбывали сильные борцы.

Тоёкадзу Номура все схватки провёл показательно, во всех пяти встречах закончив борьбу досрочно чистыми бросками (иппон). В первой схватке японский борец затратил 57 секунд на победу над Ван Жунси (Тайбэй), во второй победил Антала Хетельного (Венгрия, 3:12), в третьей Антония Зайковского (Польша, 3:47), в полуфинале за 3 минуты 39 секунд разобрался с советским борцом Анатолием Новиковым. В финале японский дзюдоист вновь встречался с Антонием Зайковским, победившим в утешительных схватках и полуфинале. На 27-й секунде встречи, Тоёкадзу Номура закончил её эффектным броском в левую сторону через спину с колен (моротэ сэои-нагэ).

В 1973 году в Лозанне на чемпионате мира стал чемпионом мира.

По окончании карьеры в большом спорте работал школьным учителем в префектуре Вакаяма.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по дзюдо